Нитриды серы:
 Тетранитрид тетрасеры (SN)
 Динитрид тетрасеры (SN)
 Динитрид дисеры (SN)
 Политиазил (SN)
 Тиатетразол (SN)
Известны менее стабильные соединения:
 Нитрид серы (SN)
 Нитрид дисеры (SN)